Chiesa di Santa Maria Maggiore – Assisi
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Acquaviva delle Fonti
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Altamura
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Avigliana
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Bettona
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Bologna
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Bonifacio
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Bussolengo
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Campobasso
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Caprino Veronese
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Cesiomaggiore
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Casoli
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Castel San Pietro Terme
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Cerveteri
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Cimolais
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Codroipo
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Cogoleto
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Dardago
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Dierico
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Dorno
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Ferentino
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Firenze
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Francavilla al Mare
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Gazzo Veronese
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Gessopalena
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Guardiagrele
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Labro
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Lanciano
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Lomello
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Maratea
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Martignacco
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Meduno
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Miglionico
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Milano
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Milazzo
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Mineo
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Mirandola
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Monteforte d'Alpone
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Monte Sant'Angelo
 Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – Napoli
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Pianella
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Pistoia
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Pieve di Cento
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Poirino
 Pieve di Santa Maria Maggiore – Pontebba
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Racconigi
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Ravenna
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Rende

 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Rocca San Felice
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – San Bonifacio
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Scordia
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Sirmione
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Sondalo
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Sovana
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Spilimbergo
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Tivoli
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Tramonti di Sotto
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Trento
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Treviso
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Trieste
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Tursi
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Tuscania
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Valenza
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Vasto
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Venezia
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Vercelli
 Chiesa di Santa Maria Maggiore e San Leoluca – Vibo Valentia
 Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro  – Pistoia
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Villanova
 Chiesa di Santa Maria Maggiore – Visco

Pagine correlate 

 Basilica di Santa Maria Maggiore (disambigua) 
 Cattedrale di Santa Maria Maggiore 
 Chiesa madre di Santa Maria Maggiore
 Collegiata di Santa Maria Maggiore 
 Santa Maria Maggiore